

Cinema 
 Zucker-Abrahams-Zucker – trio di cineasti
 David Zucker – regista statunitense
 Jerry Zucker – regista statunitense

Film 
 Zucker – film di Rainer Erler del 1989
 Zucker!... come diventare ebreo in 7 giorni (Alles auf Zucker!) – film di Dani Levy del 2004

Altro 
 174466 Zucker – asteroide

Altri progetti